Not of This World () — шестой студийный альбом британской группы Pendragon, выпущенный в 2001 году.

Список композиций

Участники записи

Группа 
 Nick Barrett — вокал, гитара
 Peter Gee — бас-гитара
 Fudge Smith — барабаны
 Clive Nolan — клавишные

Приглашённые музыканты 
 Tina Riley — дополнительный бэк-вокал

Альбомы прогрессивного рока